Henry Jesús Zambrano Ramirez  (El Tigre, Estado Anzoátegui,Venezuela; 28 de octubre de 1999), mejor  conocido como Henry Zambrano es un actor,escritor, modelo, presentador de televisión e ingeniero venezolano.

Biografía 
Nació el 28 de octubre de 1999 en la ciudad de El Tigre, Estado Anzoátegui en Venezuela. A los 4 meses de edad sus padres se mudaron a la ciudad de Caracas,Distrito Capital (Venezuela), ciudad donde vivió hasta tener los  11 años de edad. A los 16 años se  graduó de bachiller en Colegio La Salle, y se fue a El Tigre, donde se graduó de Ingeniero en Mantenimiento en la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui.

Incursionó en el medio artístico a los 13 años en la Telenovela musical Venezolana Somos tú y yo,original de Venevision Internacional y Boomerang (Latinoamérica) producida por el Director Venezolano Vladimir Pérez.

Al poco tiempo fue llamado por los ejecutivos de TVes (Venezuela) para ser el host juvenil del Programa de televisión titulado "ELEVATE", Donde Henry nos mostraba las bellezas de nuestro país en el año 2015.

Posteriormente en 2016 firma contrato con el canal regional de El Tigre,Tvsur oriente para ser Host de los programas:  Extraordinario magazine Y 38 grados tv.

En 2017 participa en la telenovela Venezolana Ellas aman, ellos mienten con su personaje Sebastian Quiñonez Casal.

En el año 2019 participo en el Mister teen turismo Venezuela donde afortunadamente logra ser el candidato electo de esa edición. 
 
Posteriormente en el año 2020 representa a Venezuela en la 18th edición del concurso internacional Mister GlobalTeen donde logro el título de 1 runner up.

En 2020,2021 participó en el Magazine Angels del canal regional megavision como moderador de el segmento de cine y espectáculo.

Actualmente Henry genera contenido para las plataformas digitales, cargando con un contrato con al app de vídeosKwai (aplicación), redes sociales sonde Zambrano suma miles de seguidores.

Filmografía

Televisión

Presentador

Obras literarias registradas 

Hombres
Nacidos en 1999